Osiedle Mieszka I w Bielsku-Białej
 Osiedle Mieszka I w Rzeszowie
 Osiedle Mieszka I we Wronkach

Mieszka I